Ulrain steht im allgemeinen Sprachgebrauch für folgende Ortsteile der Stadt Neustadt an der Donau in Niederbayern, Landkreis Kelheim: 

 Niederulrain
 Oberulrain